Elexalde kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Elexalde Mendata, ort, Baskien, Bizkaia, 
 Elexalde (ort i Spanien), Baskien, Bizkaia, 

Robotskapade Spanienförgreningar